2 miejscowości w Polsce: 
 Strzegowa – wieś w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom 
 Strzegowa – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Nowe Skalmierzyce